Рениевая кислота — неорганическое соединение, кислородсодержащая кислота с формулой HReO, существует только в водных растворах, образует соли перренаты.

Получение 

 Действие концентрированной серной кислоты на металлический рений или оксид рения(IV):
 
 

 Действие концентрированной перекиси водорода на металлический рений или оксид рения(IV):
 
 

 Окисление оксида рения(IV) хлором:
 

 Гидролиз фторида рения(VII):

Физические свойства 

Рениевая кислота существует только в водных растворах, максимальная концентрация 70 %. Растворы бесцветные или слегка желтоватые.

Является сильной кислотой, p K = −1,25.

Химические свойства 

 При концентрировании (выпаривание в вакууме) образуется «твёрдая рениевая кислота»:
 

 С щелочами образует перренаты:
  
 Является слабым окислителем:

Литература 
 
 
 

Неорганические кислородсодержащие кислоты
Перренаты